Хартс () — английская фамилия и топоним.

Люди
Основная статья — .
  (род. 1979) — американский актёр театра, кино и телевидения, исполнитель песен в фильмах, композитор.
  (род. 1992; наст. имя Даррен Харт) — австралийский музыкант, певец, сочинитель песен, мульти-инструменталист, композитор и музыкальный продюсер.

Топоним
  — поселение в Западной Виргинии (США).
  — река в ЮАР.

Другое
 «Харт оф Мидлотиан» — шотландский футбольный клуб, часто называемый сокращённо Хартс.
 «Хартс оф Оук» — ганский футбольный клуб из города Аккра.

См. также